Box
Box (canção)
Box set, produto do mercado cultural reunido em uma “caixa” com número determinado de artigos vendidos de uma só vez na forma de uma coleção
Box (Marvel Comics), personagem de quadrinhos na Marvel Comics, foi criado pelo brilhante inventor Roger Bochs. Sua primeira aparição foi em Alpha Flight #1
MTV Box
Box (empresa), empresa que realiza o compartilhamento de arquivos online e fornece o serviço de gerenciamento de conteúdo em nuvem pessoal para empresas
Box Canyon-Amistad, região censo-designada localizada no estado norte-americano de Texas, no Condado de Val Verde
Box of Fire, o quinto álbum dos melhores êxitos da banda Aerosmith, lançado a 22 de Novembro de 1994
Box of Frogs, extinta banda britânica formada em Londres, Inglaterra no ano de 1983 e já lançou álbuns pela Epic Records
Box lacrosse, esporte que surgiu de uma variação do lacrosse jogada em recintos fechados criada no Canadá
Box of Scorpions, é uma compilação de três discos da banda Scorpions, lançado em 2004. Contém faixas dos álbuns da banda entre 1972 e 2001, bem como faixas gravadas ao vivo
Box of Secrets, álbum de estreia da banda Blood Red Shoes, e foi lançado no dia 14 de abril de 2008
Box Bit, box da banda de manguebeat Mundo Livre S.A., lançado pela Deckdisc em 2004. O Box contém os quatro primeiros álbuns do grupo mais um DVD com 10 clipes
Box Cinemas, extinta rede de complexos cinematográficos (cinemas) multiplex, no formato stadium, pertencente ao grupo espanhol CineOcio Desarollo sob o nome de Cinebox
Box Emotions, segundo álbum de estúdio do pop-rock músico japonês superfly,lançado em 2 de setembro de 2009
Box Television, subsidiária do Channel Four Television Corporation e Bauer
Box of Tricks, coleção da banda britânica de rock Queen
Box Brazil, programadora de televisão fechada do Brasil

Desambiguação